Neuquén (de nehuenken, que significa "rio ventoso" em Mapudungun) é a capital da província de Neuquén na Argentina e é a cidade mais importante da Patagônia. Se encontra ao leste da provínica, no Departamento Confluencia, do qual é o centro. Ocupa a franja de terra anterior à confluência dos rios Neuquén e Limay, que dão origem ao rio Negro. Forma um aglomerado urbano com as cidades de Plottier (da mesma província) e Cipolletti (província de Río Negro), chamado Neuquén - Plottier - Cipolletti.

A Ruta Nacional 22 divide a cidade em duas metades. O Aeroporto Internacional Presidente Perón (NQN: SAZN), a , está localizado a pelo menos 8 km de distância da cidade e serve voos regulares para Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia e San Martín de Los Andes.

Segundo o INDEC, em 2001, Neuquén contava com 203.190 habitantes, o que representava um incremento de 20,7% frente aos 167.296 de 1991. Este número faz de Neuquén a maior cidade de toda a Patagônia, isso sem contar o agregado de habitantes de Plottier e Cipolletti. O aglomerado Neuquén - Plottier - Cipolletti supera os 290 mil habitantes e constitui o 14º maior aglomerado urbano de toda a Argentina.

História 
Em 1885, as terras que eram chamadas de Confluencia foram leiloadas. Logo após a Conquista do Deserto (campanha militar conduzida pela Patagônia) as tribos Mapuche e Tehuelche que habitavam a província de Neuquén foram destruídas ou expulsas da região da Confluencia. Como não tinha fronteiras delimitadas com o Chile, o governo da Argentina fez um acordo com uma companhia britânica visando a construção de uma ferrovia que ligasse o resto do país à localidade, a fim de povoá-la. Em 1899 o trem chega a Cipolletti, e 3 anos depois, após a construção de uma ponte, à Neuquén.

Carlos Bouquet Roldán, governador do Território Nacional de Neuquén entre 1903 e 1906, propôs transladar a capital de Chos Malal à Neuquén. Esta decisão gerou fortes críticas, já que neste momento um setor da sociedade considerava que geopolíticamente era mais conveniente ter a capital mais próxima da fronteira com o Chile.

Oficialmente, Neuquén foi fundada em 12 de setembro de 1904 e desde aquela época caracterizava-se como uma importante via de saída para os produtos comercializados fora do território argentino - que eram transportados através de uma ferrovia que saía de Neuquén. Por este motivo, em 19 de maio de 1904, mediante um decreto do Poder Executivo, se decidiu o translado da capital da província para Neuquén. Com o tempo, a população a converteu na cidade mais próspera do Alto Valle del Río Negro.

Por volta de 1930 a cidade tinha 5 mil habitantes. Nos anos 60, adquiriu uma nova importância quando depósitos de petróleo foram encontrados pela estatal YPF nas proximidades da cidade. Nas décadas de 70 e 80 Neuquén passou por um massivo crescimento demográfico, acompanhado de outros incrementos, como a criação da Universidade Nacional do Comahue, em 1970.

Clima 

O clima de Neuquén é continental e árido. As precipitações são muito escassas e se concentram em março e nos meses de veraneio. A temperatura se caracteriza por uma importante oscilação tanto diária como anual, com o verão quente e o inverno fresco, com as noites geladas.

Economia 
O aproveitamento das águas permitiu o desenvolvimento de cultivos intensivos. A zona frutífera, próxima a capital, produz maçãs, peras e uvas. Além de abastecer o mercado local e nacional, são exportadas frescas ao Brasil, Estados Unidos e Europa. Também se produzem sucos de fruta concentrados para consumo interno e exportação. Pertence economicamente e geograficamente à região do Alto Valle.

Por outra lado, a indústria petrolífera desenvolvida nas planícies próximas a cidade gera nestas o assentamento de oficinas das empresas e a aparição de distritos comerciais dedicados à venda de insumos para esta atividade. Algumas das empresas mais importantes que operam em Neuquén são a Repsol YPF, a Petrobras, a Tecpetrol, a Boland, a Halliburton, a Schlumberger e a SADE.

Ligações externas